Toponímia:
 Stanford (Califòrnia), localitat estatunidenca de l'estat de Califòrnia
 Stanford (Illinois)
 Stanford (Kentucky), localitat estatunidenca de l'estat de Kentucky
 Stanford (Montana) 
 Stanford (Nova York), localitat estatunidenca de l'estat de Nova York
 Biografies:
 Aaron Stanford, actor estatunidenc de cinema i televisió
 Charles Villiers Stanford, compositor irlandès
 Leland Stanford, empresari i polític fundador de la Universitat de Stanford
 Entitats: Universitat de Stanford, universitat privada situada a Palo Alto (Califòrnia)
 Esports:
 Torneig de Stanford, torneig de tennis professional que es disputa anualment a la Universitat de Stanford
 Stanford Stadium, estadi de futbol i futbol americà a la Universitat de Stanford